

Biografia 
Nel 1114 Eccardo II di Scheyern acconsentì alla fusione dei monasteri di famiglia nel castello di famiglia di Scheyern. In seguito, donò anche altre proprietà al monastero.

Fu Vogt di Ebersberg dal 1116, ed entrò nell'abbazia di Scheyern come benedettino poco prima della sua morte e vi trasferì alcuni beni.

Bibliografia 

 Grafiken Stammbaum der Grafen von Scheyern-Wittelsbach-Dachau-Valley aus Vorlesung Prof. Schmid: Bayern im Spätmittelalter WS 1996/97. Online verfügbar

Collegamenti esterni 

 Ekkehard II. auf genealogie-mittelalter

Note 

Casato di Wittelsbach